Улцерозни колитис
 Псеудомембранозни колитис
 Синдром иритабилних црева, понекад зван и спастични колитис